Morczinietz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Morczinietz (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 Martin Morczinietz (* 1984), deutscher Eishockeyspieler